Christensen kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl C. Christensen, iktyolog
 Carl Frederik Albert Christensen (1872–1942), dansk botaniker med auktorsförkortningen C.Chr.
 Knud Ib Christensen (1955–2012),  dansk botaniker med auktorsförkortningen K.I.Chr.

Robotskapade auktorsförkortningar